Lysandra est une princesse lagide.
 Lysandra est un genre de lépidoptères.